«Отель „Гранд Будапешт“» () — кинофильм Уэса Андерсона по мотивам рассказов Стефана Цвейга с Рэйфом Файнсом и Тони Револори в главных ролях. В мире премьера фильма состоялась 6 февраля 2014 года на Берлинском кинофестивале, где он был удостоен гран-при жюри. Премьера в России состоялась 13 марта 2014 года. Подавляющим большинством представителей кинопрессы признан одним из 10 лучших фильмов года, награждён рядом премий.

Сюжет 
Действие фильма происходит в вымышленной восточноевропейской стране Зубровке. Молодая женщина посещает могилу неизвестного писателя, указанного просто как «Автор» (Том Уилкинсон). Затем автор (молодого автора играет Джуд Лоу) рассказывает историю из времён своей молодости. Однажды он гостил в легендарном отеле «Гранд Будапешт», где познакомился с его таинственным владельцем, Зеро Мустафой (Ф. Мюррей Абрахам).

Тот рассказывает Автору о событиях в гостинице в период между двумя мировыми войнами. В 1932 году, молодой Зеро Мустафа (Тони Револори) поступает на работу в отель «Гранд Будапешт» коридорным, а его начальником становится консьерж мсье Густав (Рэйф Файнс) — скрупулёзный и обаятельный мужчина, который соблазняет пожилых постоятельниц отеля, среди которых богатая и пожилая мадам Д. (Тильда Суинтон), с которой мсье Густав поддерживает подобные отношения уже 19 лет.

Спустя некоторое время мадам Д. умирает при загадочных обстоятельствах. Мсье Густав и Зеро присутствуют при чтении завещания и узнают, что мадам Д. завещала мсье Густаву ценную картину «Мальчик с яблоком». Однако её сын Дмитрий (Эдриан Броуди), несогласный с завещанием, выгоняет Густава и Зеро. Прежде чем покинуть особняк мадам Д., мсье Густав и Зеро похищают картину.

На следующий день в отель заявляется полиция, которая обвиняет мсье Густава в убийстве мадам Д. и арестовывает консьержа. Мсье Густав с помощью Зеро, его невесты Агаты (Сирша Ронан) и шайки бандитов, с которыми он успевает сдружиться, сбегает из тюрьмы и, узнав о наличии другого завещания мадам Д. (действующего в случае если её убьют), отправляется на поиски этого завещания. Дмитрий посылает по его следу наёмного убийцу, Джоплинга (Уиллем Дефо).

После череды авантюрных приключений кульминация происходит в отеле «Гранд Будапешт». Второе завещание гласит, что наследником мадам Д. становится мсье Густав, который, получив в свое распоряжение и отель (таинственным владельцем которого и была мадам Д.) и картину, делает Зеро своим преемником на посту Старшего Консьержа отеля и своим наследником. Во время путешествия на поезде мсье Густав и молодожены Зеро и Агата сталкиваются с враждебно настроенными военными, которые угрожают Зеро. Мсье Густав пытается помешать им, но оказывается застрелен. Зеро Мустафа становится владельцем отеля «Гранд Будапешт», который он решает сохранить в память об Агате, которая умирает от гриппа вместе с их сыном.

В ролях

Производство 
Вымышленный город Лутц снимался в основном на улицах Гёрлица, за счёт хорошо сохранившейся старинной европейской архитектуры, он часто становится большой съёмочной площадкой. Многие сцены фильма были сняты в Дрездене и в замках Саксонии. Интерьер отеля «Гранд Будапешт» частично был снят в атриуме универмага «Görlitzer Warenhaus», частично на киностудии. Само здание снаружи было снято при помощи макета, созданного художником  на основе старинных фотографий отеля «Бристоль Палас» в Карловых Варах и отеля «Геллерт» в Будапеште.

В финальных титрах фильма указано, что его сюжет вдохновлён произведениями Стефана Цвейга (создатели фильма упоминают такие произведения, как «Нетерпение сердца», «Вчерашний мир. Записки европейца», «Двадцать четыре часа из жизни женщины»). В интервью режиссёр фильма говорил, что описание роскошного отеля в Швейцарии взято из романа «Кристина Хофленер».

Автор музыки — композитор Александр Деспла. В фильме он смешал свою музыку с русскими фольклорными мотивами. В частности саундтрек изобилует балалаечной музыкой, в том числе использована русская народная песня «Светит месяц», и плясовая «Камаринская». Основные музыкальные темы на балалайках, в том числе и тему титров, исполнил Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной.

Первый трейлер картины, обещающий «убийство, месть, любовь и приключения», был представлен 17 октября 2013 года. 19 декабря последовал второй ролик, демонстрирующий «свыше десятка эксцентричных персонажей за считанные 90 секунд», а также постер с изображением актёрского ансамбля ленты.

Восприятие 
Фильм удостоился высоких оценок мировой кинопрессы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 8,4 баллов из 10 на основе 299 рецензий, при 91 % положительных отзывах.

Авторы Deutsche Welle отмечают, что «Отель „Гранд Будапешт“» — это собственный мир с яркими красками, смелыми костюмами и необычными героями. Отель-мечта, который обладает почти что наркотическим воздействием:

Владимир Лященко отмечает насыщенность кадра персонажами и деталями (в том числе наличие усов почти у всех мужских персонажей), выверенность и точность движения камеры, ассоциации с кукольным домиком, пряничным домиком: «тревожный период европейской истории превращается в игровую площадку».

Британский киножурнал Sight & Sound признал «Отель „Гранд Будапешт“» одним из 10 лучших фильмов 2014 года, а журнал Time отвёл картине первое место в своём топ-10.

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кинокомедии 2014 года
Детективные фильмы Германии
Детективные фильмы США
Чёрные комедии США
Криминальные комедии
Фильмы-участники 64-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы Fox Searchlight Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы о вымышленных странах
Экранизации произведений Стефана Цвейга
Фильмы США 2014 года
Фильмы Германии 2014 года
Фильмы TSG Entertainment